Эльдига́н — топоним:
 Эльдиган — посёлок при одноимённой станции в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Эльдиган — железнодорожная станция в Комсомольском районе Хабаровского края.